Roztoky est un toponyme qui peut désigner :

Roztoky, une commune du district de Svidník, dans la région de Prešov.

Roztoky, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Roztoky, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Roztoky u Jilemnice, une commune du district de Semily, dans la région de Liberec ;
 Roztoky u Semil, une commune du district de Semily, dans la région de Liberec.

Homonymie de localités en  Tchéquie